Miejscowości w USA:
 Shell Knob – jednostka osadnicza w stanie Missouri, w hrabstwie Barry
Gminy w USA:
 Shell Knob (ang. Shell Knob Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Barry